Le 16 mars 2022, une attaque russe a tué 14 civils à Tchernihiv, en Ukraine, qui faisaient la queue pour du pain.

Contexte 
La ville ukrainienne de Tchernihiv a vu des attaques des forces russes depuis le 24 février 2022, le jour où l'invasion de l'Ukraine a commencé. Les batailles de Tchernihiv ont causé de lourdes pertes civiles. Le 3 mars, la ville subit un attentat qui tua 47 personnes. Le russe major général Andrey Sukhovetsky, alors commandant adjoint de la 41e armée, a été tué le 4 mars, le lendemain du bombardement, devenant le premier général russe à mourir lors de l'invasion russe 2022. Le 10 mars, la ville est entrée en bataille qui a duré jusqu'au 31 mars, lorsque les forces ukrainiennes ont réussi à annuler l'encerclement de la ville.

Alors que les combats se poursuivaient, plus de civils sont morts à Tchernihiv. Le 16 mars, le gouverneur de l'oblast de Tchernihiv Vyacheslav Chaus a rapporté que les attaques russes contre Tchernihiv ce seul jour avaient tué un total de 53 personnes.

Attaque 
L'événement a été signalé par Chaus ainsi que l'Ambassade des États-Unis à Kiev. À la télévision ukrainienne, Chaus a déclaré que l'attaque, qu'il a décrite comme un bombardement, n'était "pas la première coquille de ce type, pas plus que le premier bombardement des civils par l'ennemi". L'ambassade des États-Unis a rapporté que les personnes avaient été « abattues et tuées ». 14 personnes ont été signalées mortes par Ukrinform. L'incident s'est produit vers 10h00 UTC+3. Les victimes de l'incident ont été tuées à la suite d'un coup de feu de artillerie lourde. Ces civils n'étaient pas armés et certains d'entre eux ont survécu au bombardement ; ils ont été emmenés dans des installations médicales par la police de Tchernihiv.

James Whitney Hill, un citoyen américain de 67 ans originaire du Minnesota, a été tué dans l'attaque. La police de patrouille de Tchernihiv et le département d'État américain ont confirmé la mort d'un citoyen américain. James, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de "Jimmy Hill", était un enseignant en anglais et a refusé de quitter l'Ukraine lorsque la guerre a commencé, il a fourni des soins à son partenaire Iryna, un citoyen ukrainien.

Réactions 
Environ quatre heures après l'incident, le bureau du procureur régional de Chernihiv a déposé une affaire juridique concernant l'attaque. La branche oblast de Chernihiv de la Service de sécurité d'Ukraine a également lancé une enquête.

Voir aussi 
 Bombardements de Tchernihiv du 3 mars 2022
 Crimes de guerre lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022

Références 

Tchernihiv
2022 en Ukraine
Mars 2022
Tchernihiv